Ди́кти () — горный хребет, расположенный в восточной части острова Крит. Административно входит в периферийную единицу Ласитион в периферии Крит.

Высочайшая вершина хребта — пик Спафи () — достигает высоты 2148 м над уровнем моря. Ещё две вершины превышают 2000 м: это Афентис-Христос (, 2141 м) и Лазарос (2085 м).

В горах Дикти находится Диктейская пещера, также называемая пещерой Психро, в которой согласно древнегреческой мифологии Рея прятала от Кроноса новорождённого Зевса.

Включает в себя обширное, плодородное и густонаселённое плато .

Примечания

Ссылки 
  в энциклопедии «Вокруг света».
 

Горы Крита